Sommet du G20 de 2010 peut faire référence :
 au sommet du G20 qui s'est tenu en juin 2010 à Toronto, au Canada
 sommet du G20 qui s'est tenu en novembre 2010 à Séoul, en Corée du Sud